View – area non incorporata della Contea di Crittenden (Kentucky)
 View – area non incorporata della Contea di Taylor (Texas)
 Vista (view) – concetto delle basi di dati
 View – album di Bryan Beller del 2003
 View – rivista statunitense di letteratura e arte

Pagine correlate 
 The View